Kukulcania är ett släkte av spindlar. Kukulcania ingår i familjen Filistatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Kukulcania